Лос Фрамбојанес има више значења:

 Лос Фрамбојанес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фрамбојанес (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику